Nanna může být:

 Nanna (sumerská mytologie) – sumersko-akkadský bůh Měsíce
 Nanna (germánská mytologie) – germánská bohyně květů